est un mot anglais qui signifie « baiser » lorsqu'employé comme substantif et « embrasser » lorsqu'il est employé comme verbe.

 est également l'un des noms de famille hongrois les plus fréquents ; c'est une variante orthographique ancienne de  qui signifie en hongrois « petit ».

Cinéma 
 Kisses, film de Maxwell Karger sorti en 1922 ;
 , film de Jean Lévitte sorti en 1971 ;
 Kissed, film de Lynne Stopkewich sorti en 1996.

Informatique 
 Principe KISS, garder les choses simples et stupide, où les éléments de bases d'un système, sont volontairement gardés très simple et permettant des assemblages puissants.
 Kisekae Set System, programme informatique de création de « poupées à habiller ».

Musique

Groupes 
 Kiss, groupe de hard-rock américain ;
 Kiss, groupe de K-pop sud-coréen.

Albums 
 , album de Kiss sorti en 1974 ;
 , album des Wampas sorti en 2000 ;
 , album de Carly Rae Jepsen sorti en 2012.

Chansons 
 Kiss, chanson de  Marilyn Monroe, du film Niagara de 1953
 , chanson de Prince and the Revolution sortie en 1986.
 , chanson de Crystal Kay sortie en 2005.

Patronymes 

 Antal Kiss (1935-2021), athlète hongrois ;
 August Kiss (1802-1865), sculpteur allemand ;
  ;
 Edith Kiss (1905-1966), peintre hongroise ;
 Filip Kiss (1990-), footballeur slovaque ;
 Ferenc Kiss (1942-2015), lutteur hongrois ;
 Gergely Kiss (1977-), joueur de water-polo hongrois ;
 Gyula Kiss (1881-1959), footballeur hongrois ;
 Gyula Kiss (1944-), pianiste hongrois ;
 József Kiss (1843-1921), poète hongrois ;
 Kristina Kiss (1981-), joueuse de soccer canadienne ;
  ;
 Manyi Kiss (1911-1971), actrice hongroise ;
 Mathias Kiss (1972-), artiste contemporain français ;
 Paul Kiss (1886-1962), ferronnier d'art actif en France ;
 .

Autres 
 Stadler KISS (), rame articulée automotrice de la société Stadler Rail ;
 Kiss, magazine bimensuel japonais ;
 L'oued Kiss, fleuve du Maroc ;
 (8267) Kiss,  astéroïde.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme hongrois